Фёдор Григорьевич Лукинский (1927 год, д. Будрино, Вельский уезд Вологодская губерния, ныне — Устьянский район, Архангельская область — ?) — шахтёр, бригадир крепильщиков шахты № 31—32 Джезказганского горно-металлургического комбината имени К. И. Сатпаева Министерства цветной металлургии СССР, Карагандинская область, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1927 году в деревне Будрино Вельского уезда Вологодской губернии (ныне — Устьянского района Архангельской области). Русский.

В период войны работал в колхозе. В 1944 году в 17 лет был призван в Красную Армию.

После увольнения из Вооруженных Сил СССР в 1952 году приехал в город Джезказган (Жезказган) Карагандинской (с 1973 года — Джезказганской) области Казахской ССР (ныне — Карагандинской области Республики Казахстан) и начал работать подземным крепильщиком Джезказганского шахтостроительного управления. Затем работал проходчиком, крепильщиком, бригадир крепильщиков шахты № 31-32 Джезказганского рудоуправления — Джезказганского горно-металлургического комбината (с 1964 года — имени К. И. Сатпаева).

Внёс несколько рационализаторских предложений в строительство люков, крепление рудоспусков и армировке стволов, в результате чего увеличилась производительность труда. Руководимая им бригада ежегодно перевыполняла план.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии, Лукинскому Фёдору Григорьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот»

Работал на комбинате до выхода на пенсию. Персональный пенсионер республиканского значения.

Жил в городе Сатпаев Карагандинской области (Казахстан).

Почётный гражданин города Сатпаева. Почётный горняк Казахской ССР.

Награждён орденом Ленина (20.05.1966), медалями.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР 20 мая 1966 года
 Орден Ленина

Примечания

Источники 
 Қарағанды. Қарағанды облысы: Энциклопедия. — Алматы: Атамұра, 2006. ISBN 9965-34-515-5
 
 Он за собой вёл рудный Жезказган. Воспоминания современников. Жезказган, 2009 г.

Ссылки 
  

Родившиеся в Устьянском районе
Персональные пенсионеры союзного значения
Почётные граждане Сатпаева